Johanneson ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Johanneson (1940–1995), südafrikanischer Fußballspieler
 Carl Johanneson (* 1978), britischer Boxer

Siehe auch:
 Johannesson
 Jóhannesson
 Johannsson
 Johansson
 Johannson
 Johansen
 Johannsen